Solution sau Solutions poate fi:

 Corporate Office Solutions, companie importatoare de mobilier de birou din România
 Computer Generated Solutions, companie  furnizoare de servicii IT și call-center din Statele Unite